Тре́тья ка́рта

 Третья Карта — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Входит в состав Кировского сельского поселения
 Третья карта — роман из цикла о работе советского разведчика Исаева-Штирлица. Написан в 1977 году Юлианом Семёновым.